La Quatrième Dimension est une série télévisée de science-fiction ;
La Quatrième Dimension est un film à sketches de 1983, hommage de Steven Spielberg, John Landis, Joe Dante et George Miller à la série télévisée du même nom ;
La Quatrième Dimension est une série de livres-jeux.

Voir aussi 

La Cinquième Dimension, série télévisée des années 1980

Homonymie de titre